Лулинг има више значења:
 Лулинг (Луизијана)
 Лулинг (Тексас)